Klapp och klang kan syfta på: 

 Klapp och klang – en barnlek
 Klapp och klang (musikalbum) – ett musikalbum från 1969 av Ulla Wiklund
 Klapp och klang (radioprogram) – ett radioprogram i Sveriges Radio
 Klapp & Klang – en tidigare supporterklubb till ishockeyklubben HV71 i Jönköpings kommun